Lípez ist die Bezeichnung für verschiedene geographische Orte in Bolivien:
 Cordillera de Lípez – eine Gebirgsregion im südlichen Teil der bolivianischen Anden
 Cerro Lípez – ein Gipfel in der Bergregion der Cordillera de Lípez
 Río Grande de Lípez – ein Zufluss zum Salar de Uyuni
 Provinz Nor Lípez – eine Provinz im Departamento Potosí
 Provinz Sur Lípez – eine Provinz im Departamento Potosí
 San Pablo de Lípez – eine Ortschaft im Departamento Potosí
 Municipio San Pablo de Lípez – ein Landkreis im Departamento Potosí
 Gran Tierra de los Lípez – ein Kommunalverband im Departamento Potosí
 Lipe (auch: Lípez) – eine Ethnie im Altiplano Südamerikas